Mbida-Mbani peut désigner :
 les Mbida-Mbani, une population du Cameroun
 le mbida mbani, un dialecte de l'ewondo.